Maginus és un antic cràter d'impacte lunar localitzat a les terres altes del sud, al sud-est del prominent cràter Tycho. És una gran formació, amb gairebé tres quartes parts del diàmetre de Clavius, que es troba al sud-oest. Just al nord de Maginus es troba el cràter més petit Proctor, i al sud-est apareix Deluc.

La vora de Maginus està molt erosionada, amb incisions formades per múltiples impactes superposats travessant el costat oriental. El brocal està interromput al sud-est per Maginus C, un cràter desgastat. Poc resta de les característiques originals de la vora de Maginus, la muralla exterior pràcticament ha desaparegut. El sòl és relativament pla, amb un parell de pics centrals baixos.

Cràters satèl·lit 

Per convenció aquests elements són identificats en els mapes lunars posant la lletra en el costat del punt mitjà del cràter que està més proper a Maginus.

Vegeu també 
 Llista de cràters lunars
 Selenografia

Referències

Enllaços externs 

 
 
 
 

Maginus
Maginus